Cesine ima više značenja:
 Cesine, Avellino
 Cesine, Benevento
 Cesine, Caserta
 Cesine, Potenza